De Pteranodontoidea zijn een groep pterosauriërs behorend tot de Pterodactyloidea.

In 1996 benoemde paleontoloog Alexander Kellner een klade, monofyletische afstammingsgroep, Pteranodontoidea. In 2003 gaf hij een exacte definitie: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Anhanguera en Pteranodon. Als synapomorfieën, gedeelde nieuwe kenmerken, gaf hij: de doornuitsteeksels van de middelste halswervels zijn hoog en piekvormig; het schouderblad is licht ovaal daar waar het tegen de ruggengraat aanligt; de aanhechtingskam op de schacht van het opperarmbeen is gedraaid; de kam op het opperarmbeen nabij het elleboogsgewricht is naar achteren gericht; het onderste uiteinde van het opperarmbeen is in doorsnee enigszins driehoekig.

Binnen Kellners analyse behoren tot de Pteranodontoidea Pteranodon, Istiodactylus, Ornithocheirus en de Anhangueridae. De groep zou het zustertaxon zijn van de Tapejaroidea binnen de Ornithocheiroidea.

Volgens een analyse van Brian Andres staat Pteranodon zelf basaal in de Pteranodontoidea en vormen alle andere pteranodontoïden een aparte aftakking die hij de Ornithocheiromorpha noemde.

De bekende pteranodontoïden bestaan uit middelgrote tot grote vormen uit het Krijt (Barremien - Campanien).

Pterosauriërs